

Basiliche 
 Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma

Chiese

Italia

Basilicata 
 Chiesa di Santa Cecilia a Potenza

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Cecilia a Parma

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Cecilia a Pradamano

Lombardia 
 Chiesa di Santa Cecilia a Dervio

Toscana 
 Chiesa di Santa Cecilia alla Pace a Foiano della Chiana
 Chiesa di Santa Cecilia a Firenze (distrutta)
 Chiesa di Santa Cecilia a Montepescali, frazione di Grosseto
 Chiesa di Santa Cecilia a Pisa

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Cecilia a Chizzola, frazione di Ala

Veneto 
 Chiesa di Santa Cecilia a Montaner, frazione di Sarmede

Pievi 
 Pieve di Santa Cecilia a Crevole, frazione di Murlo
 Pieve di Santa Cecilia a Decimo a San Casciano in Val di Pesa